Новая коммунистическая партия Югославии (НКПЮ; ) — марксистско-ленинская партия в Сербии.

История 
Создана на учредительном съезде 30 июня 1990 года в Белграде под именем Новое коммунистическое движение Югославии. В съезде, проходившем в зале Ассоциации инженеров и техников Сербии, приняло участие 265 делегатов из всех республик Социалистической Федеративной Республики Югославии. На съезде было принято решение считать высшим органом партии Высший политический совет и его исполнительный секретариат. В конце 1990 года правительство страны разрешило партии принять название «Коммунистическая партия Югославии», однако по практическим и административным причинам название «Новое коммунистическое движение Югославии» оставался до 1995 года.

В феврале 1991 года восемь членов делегации НКПЮ были гостями Коммунистической партии Советского Союза по приглашению членов руководства КПСС, выступавших против  правооппортунистической линии Горбачёва — Яковлева и Шеварднадзе.

Второй конгресс НКПЮ был проведён в Белграде в апреле 1991 года. На съезде произошёл острый конфликт между марксистско-ленинской линией большинства членов партии и Секретариата и меньшинством социал-демократической ориентации.

На апрельском пленуме 1992 года было решено установить контакты НКПЮ с коммунистическими партиями, которые были сформированы в России после распада СССР в конце 1991 года. После этого делегация во главе с Генеральным секретарём Бранко Китановичем, направленная в Москву, наладила сотрудничество с российскими коммунистическими партиями.

В феврале 1993 года делегация НКПЮ приняла участие в Пхеньяне (КНДР) в конференции коммунистических партий мира. На ней НКПЮ подписала совместную декларацию, в которой были даны оценки разрушения Советского Союза и социализма в Восточной Европе.

В конце февраля 1993 года представители НКПЮ в качестве иностранных делегатов присутствовали на Учредительном съезде Коммунистической партии Российской Федерации в Москве.

На ежегодной конференции 21 декабря 1995 года были приняты новый Устав и Программа НКПЮ.

Третий съезд состоялся 1 апреля 2001 года в Белграде. Съезд принял резолюцию, в которой заявлялось, что демонстрации в стране после пятого октября 2000 года проводились контрреволюционными силами при пособничестве империалистов и внутренних реакционных сил.

После провозглашения независимости Черногории местные отделения партии приняли наименование Новой коммунистической партии Черногории.

В начале 2011 года правительство Сербии предприняло действия по лишению НКПЮ её штаб-квартиры в Белграде, занимаемой партией в течение 20 лет. Эти действия вызвали критику со стороны международного коммунистического движения.

Политический курс 
В своих взглядах руководствуется наследием Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, последовательно выступает против титоизма. Вместе с тем, партия рассматривает Социалистическую федеративную республику Югославия до 1990 года как социалистическое государство, также к социалистическим странам относит КНР, Вьетнам, Лаос, КНДР, Кубу.

Одной из своих задач партия видит восстановление СФРЮ.

Структура партии 
До своей смерти в декабре 2011 года пост генерального секретаря занимал Бранко Китанович, писатель и переводчик. 28 января 2012 года на внеочередной конференции Генеральным секретарём был назначен Батрич Мийович, а новым Исполнительным секретарём — Александар Баньянац. Молодёжная организация партии — Союз коммунистической молодёжи Югославии (основан в 1992).

Участие в выборах 
НКПЮ бойкотировала парламентские выборы 21 января 2006 в Сербии, так как, по её мнению, существующее выборное законодательство противоречит основным демократическим принципам и Всеобщей декларации прав человека. На президентских выборах 2008 партия поддержала кандидата Сербской радикальной партии Томислава Николича.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт НКПЮ
 Сайт Союза коммунистической молодёжи Югославии (SKOJ)

Политические партии по алфавиту
Югославия
Политические партии Югославии
Политические партии Сербии